Cyphagogus är ett släkte av skalbaggar. Cyphagogus ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Cyphagogus